Стре́лки () — семейство стрекоз из подотряда равнокрылых. В семействе насчитывают около 1100 видов

Распространение 
Встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. На территории Северной Америки распространены 96 видов из 13 родов.

Описание 
Эти стрекозы во время отдыха держат свои крылья сложенными над телом. Крылья прозрачные, в основании стебельчатые. Крыловой глазок равен по длине одной ячейке.

Питание 
Нимфы и имаго охотятся на насекомых и других беспозвоночных.

Классификация 
Самое большое семейство стрекоз, включает около 130 родов с примерно 1434 видами:

 Acanthagrion
 Acanthallagma
 Aceratobasis
 Aciagrion
 Aeolagrion
 Africallagma
 Agriocnemis
 Amorphostigma
 Amphiagrion
 Amphiallagma
 Amphicnemis
 Andinagrion
 Angelagrion
 Anisagrion
 Antiagrion
 Apanisagrion
 Archboldargia
 Archibasis
 Argentagrion
 Argia
 Argiagrion
 Argiocnemis
 Austroagrion
 Austroallagma
 Austrocnemis
 Austrotepuibasis
 Azuragrion
 Boninagrion
 Bromeliagrion
 Caliagrion
 Calvertagrion
 Cercion
 Ceriagrion
 Chromagrion
 Coenagriocnemis
 Coenagrion
 Cyanallagma
 Denticulobasis
 Diceratobasis
 Dolonagrion
 Enacantha
 Enallagma
 Erythromma
 Hesperagrion
 Himalagrion
 Homeoura
 Hylaeargia
 Hylaeonympha
 Inpabasis
 Ischnura
 Leptagrion
 Leptobasis
 Leucobasis
 Megalagrion
 Melanesobasis
 Mesamphiagrion
 Mesoleptobasis
 Metaleptobasis
 Millotagrion
 Minagrion
 Moroagrion
 Mortonagrion
 Nehalennia
 Neoerythromma
 Nesobasis
 Onychargia
 Oreagrion
 Oreiallagma
 Oxyagrion
 Oxyallagma
 Pacificagrion
 Palaiargia
 Papuagrion
 Papuargia
 Paracercion
 Pericnemis
 Phoenicagrion
 Pinheyagrion
 Plagulibasis
 Proischnura
 Protallagma
 Pseudagrion
 Pyrrhosoma
 Rhodischnura
 Schistolobos
 Skiallagma
 Stenagrion
 Teinobasis
 Telagrion
 Telebasis
 Tepuibasis
 Tigriagrion
 Tuberculobasis
 Tukanobasis
 Vanuatubasis
 Xanthagrion
 Xanthocnemis
 Xiphiagrion
 Zoniagrion
 Amazoneura
 Caconeura
 Chlorocnemis
 Disparoneura
 Drepanoneura
 Elattoneura
 Epipleoneura
 Epipotoneura
 Esme
 Forcepsioneura
 Idioneura
 Isomecocnemis
 Junix
 Lamproneura
 Melanoneura
 Microneura
 Neoneura
 Nososticta
 Peristicta
 Phasmoneura
 Phylloneura
 Prodasineura
 Proneura
 Protoneura
 Psaironeura
 Roppaneura
 Anomisma
 Coryphagrion
 Mecistogaster
 Microstigma
 Pseudostigma

См. также 

 Стрелка Линдена
 Aciagrion bapepe
 Africallagma quingentum
 Agriocnemis canuango
 Agriocnemis toto
 Ceriagrion banditum
 Ceriagrion junceum
 Ceriagrion tenellum
 Ceriagrion obfuscans
 Enallagma annexum
 Стрелка v-чёрное

Фото

Примечания 

 
Семейства насекомых